Seznam mest v Romuniji, urejenih po prebivalstvu glede na popis iz leta 2011.

Rpmunija